Mitschurinski () bezeichnet
 Mitschurinski, eine rote Rebsorte, die im russischen Mitschurinski entstand
 russische Orte:
 Mitschurinski (Altai), Siedlung in der Region Altai
 Mitschurinski (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Mitschurinski (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Althof-Ragnit, Kreis Ragnit/Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Mitschurinski (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Mitschurinski (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow
 Mitschurinski (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk